Boehringer steht für folgende Unternehmen:
 Boehringer Ingelheim, deutsches Pharmaunternehmen
 Boehringer Mannheim, ehemaliges deutsches Pharmaunternehmen, heute Teil von Hoffmann La-Roche
 Gebr. Boehringer GmbH, ehemalige Maschinenfabrik und Eisengießerei in Göppingen

Böhringer oder Boehringer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Boehringer (1861–1939), deutscher Chemie- und Pharma-Unternehmer, Sohn von Christoph Heinrich Boehringer, Bruder von Ernst
 Alfred Böhringer (1908–1985), deutscher Straßenbauingenieur und Honorarprofessor an der Technischen Universität Stuttgart
 Aline Böhringer (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Andreas Boehringer (1937–2001), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Charlotte Böhringer (um 1947–2006), deutsches Mordopfer, siehe Mordfall Charlotte Böhringer
 Christian Boehringer (* 1965), deutscher Pharma-Unternehmer und Urenkel von Albert
 Christof Boehringer (* 1934), deutscher Klassischer Archäologe
 Christoph Böhringer (* um 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Christoph Heinrich Boehringer (1820–1882), deutscher Apotheker
 Erich Boehringer (1897–1971), deutscher Klassischer Archäologe
 Ernst Boehringer (1860–1892), deutscher Unternehmer, Sohn von Christoph Heinrich Boehringer, Bruder von Albert
 Eugen Böhringer (1922–2013), deutscher Rennfahrer und Rallye-Fahrer
 Eugen Böhringer (Unternehmer) (1872–1940), deutscher Unternehmer, Mitglied im Generalrat der Wirtschaft
 Georg Friedrich Böhringer (1812–1879), deutscher Theologe
 Hannes Böhringer (* 1948), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Hans Böhringer (1915–1987), deutscher Theologe, Musikwissenschaftler und Psychotherapeut
 Konrad Immanuel Böhringer (1863–1940), deutscher Porträtmaler
 Moritz Böhringer (* 1993), deutscher American-Football-Spieler 
 Paul Böhringer (1852–1929), Schweizer Theologe
 Peter Boehringer (* 1969), deutscher Politiker (AfD), Publizist, Ökonom und Autor
 Peter Böhringer (1909–1976), Schweizer Politiker (LdU)
 Ralf Böhringer (* 1984), deutscher Ringer
 Robert Boehringer (1884–1974), deutscher Industrieller und Lyriker
 Ruth Boehringer (1906–2007), deutsche Unternehmerin
 Siegfried Böhringer (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Volker Böhringer (1912–1961), deutscher Maler
 Wilfried Böhringer (1945–1997), deutscher Übersetzer
 Wolf Böhringer (1930–2011), deutscher Schachspieler, -kolumnist und Problemkomponist

Siehe auch:
 Behringer
 Bohringer
 Böhringen